California Automobile Company steht für folgende ehemalige Automobilhersteller in Kaliforniern, USA:

 California Automobile Company (San Francisco) (1900–1903)
 California Automobile Company (Los Angeles) (1909–1913)